Стопа́н (; ; ) — домашний дух у южных славян.

Обычно домашний дух представляется в виде змеи, обитающей в каждом доме (; ). Она оберегает семью и все хозяйство от беды; связана с культом предков-опекунов; от неё зависит судьба домочадцев, даже целого села как единого рода. По сравнению со сходным восточнославянским Домовым, для южнославянской домовой змеи в меньшей степени характерна функция опекуна домашнего скота.

О. Кутарев отмечает сходство в почитании Стопана, восточнославянских Домового и Рода — всем им приносились в жертву трапезы, все они считались распорядителями судеб своих потомков, и в почитании всех их можно без труда найти (а в случае Рода — с большой вероятностью предположить) образ умершего предка (см. Культ предков).

См. также 
 Домовой

Примечания

Литература

Ссылки 

Сербская мифология
Болгарская мифология
Мифические змеи
Духи домашние у славян